Manfred Baldus ist der Name folgender Personen:
* Manfred Baldus (Rechtswissenschaftler, 1935) (* 1935), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter am Landgericht Köln
 Manfred Baldus (Rechtswissenschaftler, 1963) (1963–2021), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Verfassungsrichter